Мидаграбиндон () — река в Пригородном районе Северной Осетии. Образует каньон. В Мидаграбиндон впадает ручей Скарон. Употребляется также название Мидаграбинские водопады, одним из которых является Зейгалан. Эти водопады — сезонные, пульсирующие, наличие в них воды зависит от времени года и погодных факторов (в тёплую погоду летом, когда тают ледники, воды больше). Сама река также «падает» в долину с высоты. Сливаясь в Даргавсской котловине с рекой Стырдон, Мидаграбиндон даёт начало Гизельдону.

Населённые пункты по течению 
 Джимара
 Какадур
 Фазикау
 Ламардон
 Даргавс

Туризм 
Река и её водопады вызывают интерес туристов, добраться до этих объектов можно через Кобанское ущелье, по недавно построенной дороге через Кахтисар. Старая дорога вместе с несколькими тоннелями была погребена после схода ледника Колка в 2002 г. В то время пользовались альтернативным маршрутом через Куртатинское ущелье.

См. также 
 Тбаухох — священная осетинская гора, высотой около 3 км, вид на которую открывается из окрестностей Мидаграбиндона.

Примечания

Ссылки 
 Достопримечательности России

Бассейн Гизельдона
Реки Пригородного района